Con República de Afganistán puede hacerse referencia a varios períodos históricos de ese país:

 el República de Afganistán (1973-1978; también conocido como «República de Daud») el régimen establecido por Mohammed Daud Khan al poner fin a la monarquía;
 la República Democrática de Afganistán (1978-1992), habitualmente referida como «el Afganistán socialista» o similar, denominada oficialmente entre 1987 y 1992 como República de Afganistán, pero incluida en un mismo período histórico;
 la actual República Islámica de Afganistán, establecida tras la caída del régimen talibán en 2001.